Oxybasis rubra (лобода червона як Chenopodium rubrum) — вид рослин з родини амарантових (Amaranthaceae), поширений у Євразії та Північній Америці.

Опис 
Однорічна рослина 10–100 см заввишки. Рослина гола, рано червоніє. Листки з 2 сторін зелені. Насіння округле, більш-менш стисле, темно-червоно-коричневе.

Поширення 
Поширений у Євразії та Північній Америці.

В Україні вид зростає на вологих пісках, у долинах річок, засмічених місцях — на всій території.

Галерея

Джерела 

rubra
Флора України
Флора Європи
Флора Азії
Флора Північної Америки
Рослини, описані 2012
Амарантові